

JA

 JAA – Aéroport de Jalalabad, Afghanistan
  JAB – Jabiru, Territoire du Nord, Australie
  JAC – Aéroport de Jackson Hole, WY, États-Unis
  JAD – Jandakot, Western Australia, Australie
  JAE – Atlanta Technology Park, GA, États-Unis
 JAF – Jaffna, Sri Lanka (Sri Lanka, ehem. Ceylon)
 JAG – Jacobabad, Pakistan
  JAH – Atlanta (Hartsfield Heliport), GA, États-Unis
 JAI – Jaipur, Inde
  JAJ – Atlanta (Perimeter), GA, États-Unis
 JAK – Aéroport de Jacmel, Haiti
 JAL – Xalapa, Mexique
 JAM – Jambol, Bulgaria
  JAN – Jackson International Airport, MS, États-Unis
  JAO – Atlanta (Beaver Ruin Airport), GA, États-Unis
 JAQ – Jacouinot Bay, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  JAR – Arcadia (Methodist Hospital Heliport), CA, États-Unis
  JAS – Jasper County Airport (Bell Field), TX, États-Unis
 JAT – Jabat, îles Marshall
 JAU – Jauja, Pérou
 JAV – Jakobshavn Aéroport d'Ilulissat, Groenland
  JAX – Aéroport international de Jacksonville, FL, États-Unis

JB

  JBC – Boston (City Heliport), MA, États-Unis
  JBK – Berkeley, CA, États-Unis
  JBP – Los Angeles (Commerce Heliport), CA, États-Unis
 JBQ – Aéroport international Dr. Joaquin Balaguer, République Dominicaine
  JBR – Jonesboro (Municipal Airport), AR, États-Unis
  JBS – Pleasanton (Camp Parks Heliport), CA, États-Unis
  JBT – Bethel (Seaplane Base), AK États-Unis

JC

 JCA – Croisette (Heliport), France
 JCB – Joacaba, SC, Brésil
  JCC – San Francisco (Basin Heliport), CA, États-Unis
 JCD – Frederiksted (Heliport), St. Croix, US V. Islands
  JCE – Oakland Convention Center Heliport, CA, États-Unis
 JCH – Christianshab, Groenland
  JCI – Kansas City (Johnson County Airport), MO, États-Unis
 JCJ – Cheju, Corée du Sud
  JCK – Julia Creek, Queensland, Australie
 JCM – Jacobina, BA, Brésil
 JCN – Inchon (Heliport), Corée du Sud
 JCR – Jacareacanga, PR, Brésil
  JCT – Junction (Kimble County Airport), TX, États-Unis
  JCX – Los Angeles (Citicorp Heliport), CA, États-Unis
  JCY – Johnson City Airport, TX, États-Unis

JD

  JDA – John Day State Airport, OR, États-Unis
  JDB – Dallas (Downtown Heliport), TX, États-Unis
 JDF – Juiz do Fora, MG, Brésil
 JDH – Jodhpur, Inde
  JDM – Miami (Heliport), FL, États-Unis
  JDN – Jordan Airport, MT, États-Unis
 JDO – Juazeiro do Norte, CE, Brésil
 JDP – Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, France
  JDT – Minneapolis (Downtown Heliport), MN, États-Unis
  JDX – Houston (Downtown Heliport), TX, États-Unis
  JDY – Downey Helistop, CA, États-Unis
 JDZ – Jingdezhen, Chine

JE

 JED – Djeddah - King Abdul Aziz Airport, Arabie saoudite
 JEE – Aéroport de Jérémie, Haiti
  JEF – Jefferson City Memorial Airport, MO, États-Unis
 JEG – Aéroport d'Aasiaat, Egedesminde, Groenland
 JEJ – Jeh, îles Marshall
  JEM – Emeryville, CA, États-Unis
 JEQ – Jequie, BA, Brésil
 JER – Aéroport de Jersey, Channel Islands, Royaume-Uni
  JES – Jesup-Wayne County Airport, GA, États-Unis

JF

  JFK – New York (John F. Kennedy), NY, États-Unis
  JFM – Fremantle, Western Australia, Australie
  JFN – Steubenville (Jefferson County), OH, États-Unis
 JFR – Frederikshab, Groenland

JG

 JGA – Jamnagar, Inde
 JGB – Jagdalpur, Inde
  JGC – Grand Canyon Heliport, AZ, États-Unis
 JGE – Seoul (Geoje Heliport), Corée du Sud
  JGG – Williamsburg-Jamestown Airport, VA, États-Unis
  JGL – Atlanta (Galleria Heliport), GA, États-Unis
 JGN – Jiayuguan, Chine
 JGO – Godhavn, Groenland
  JGP – Houston (Greenway Plaza Heliport), TX, États-Unis
  JGQ – Houston (Transco Tower Heliport), TX, États-Unis
 JGR – Gronnedal (Heliport), Groenland
  JGX – Sunset-Glendale Airport, CA, États-Unis

JH

 JHB – Aéroport international de Senai, Johor Bahru, Malaisie
  JHC – Garden City (Island Heliport), NY, États-Unis
 JHE – Helsingborg (Heliport), Suède
 JHG – Jinghong, Chine
 JHL - Fort MacKay Albian Aerodrome, Alberta, Canada
  JHM – Kapalua-West Maui Airport, HI, États-Unis
  JHQ – Shute Harbour, Queensland, Australie
 JHS – Holsteinsborg, Groenland
  JHW – Jamestown (Chautauqua County), NY, États-Unis
  JHY – Cambridge, MA, États-Unis

JI

 JIA – Juina, MG, Brésil
 JIB – Aéroport international Ambouli, Djibouti
  JID – Los Angeles (City of Industry), CA, États-Unis
 JIJ – Jijiga, Pérou
 JIK - Ikaria Island, Grèce
 JIL – Jilin, Chine
 JIM – Jimma, Éthiopie
 JIN – Jinja, Uganda
  JIO – Ontario (Heliport), CA, États-Unis
 JIP – Jipijapa, Équateur
 JIR – Jiri, Népal
  JIT – Kitsault, BC, Canada
 JIU – Jiujiang, Chine
 JIW – Jiwani, Pakistan

JJ

 JJI – Juanjui, Pérou
 JJN – Jinjiang, Chine
 JJU – Julianehab, Groenland

JK

 JKG – Jonkoping, Suède
 JKH – Chios, Grèce
  JKL – Jackson (Julian Carroll Airport), KY, États-Unis
 JKR – Janakpur, Népal
 JKT – Jakarta (aéroport de Kemayoran), Indonésie

JL

  JLA – Cooper Landing (Quartz Creek), AK, États-Unis
  JLB – Long Beach (Heliport), CA, États-Unis
 JLD – Helsingbor (Landskrona Heliport), Suède
  JLH – Arlington Heights (Army Heliport), IL, États-Unis
  JLK – Lockport (Lewis University Airport), IL, États-Unis
  JLN – Joplin Regional Airport, MO, États-Unis
 JLO – Jesolo, Italie
 JLP – Juan-les-Pins, France
 JLR – Jabalpur, Inde
  JLX – Los Angeles (Union), CA, États-Unis

JM

  JMA – Houston (Marriott Astrodome Heliport), TX, États-Unis
 JMB – Jamba, Angola
  JMC – Sausalito (Commodore Heliport), CA, États-Unis
  JMD – Dallas (Market Center Heliport), TX, États-Unis
  JMH – Chicago (Schaumburg Air Park), IL, États-Unis
 JMK – Mykonos, Grèce
 JMM – Malmo (Harbour Heliport), Suède
 JMO – Aéroport de Jomsom, Népal
  JMS – Jamestown Municipal Airport, ND, États-Unis
 JMU – Jiamusi, Chine
 JMY – Freetown (Manny Yoko Airport), Sierra Leone

JN

 JNA – Januaria, MG, Brésil
 JNB – Johannesburg international (Jan Smuts), Afrique du Sud
 JNG – Jining, Chine
 JNI – Junin, Argentine
 JNN – Nanortalik, Groenland
  JNP – Newport Beach, CA, États-Unis
 JNS – Narssaq, Groenland
  JNU – Juneau International Airport, AK, États-Unis
 JNX – Aéroport national de l'île de Naxos, Grèce
 JNZ – Jinzhou, Chine

JO

  JOC – Orange County (Centerport Heliport), CA, États-Unis
 JOE – Aéroport de Joensuu, Finlande
 JOG – Aéroport international de Yogyakarta, Indonésie
 JOI – Joinville, SC, Brésil
 JOK – Yoshkar Ola, Mari-El, Russie
 JOL – Jolo, Philippines
 JOM – Njombe, Tanzanie
 JON – Johnston Island, Johnston Atoll
 JOP – Josephstaal, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  JOR – Orange (Choc Heliport), CA, États-Unis
 JOS – Jos, Nigeria
  JOT – Joliet Park District Airport, IL, États-Unis

JP

 JPA – Joao Pessoa, PB, Brésil
  JPD – Pasadena, CA, États-Unis
  JPJ – Paterson (Lembo Heliport), NJ, États-Unis
  JPN – Washington (Pentagon Heliport), DC, États-Unis
 JPR – Ji Parana, RO, Brésil
  JPT – Houston (Park Ten Heliport), TX, États-Unis
 JPU – Paris (La Défense Heliport), France

JQ

 JQA – Qaarsut Airport, Uummannaq, Groenland
 JQE – Jaque, Panama

JR

  JRA – New York (West 30th Street Heliport), NY, États-Unis
  JRB – New York (Downtown Heliport), NY, États-Unis
  JRC – Rochester (Charlton Bldg Heliport), MN, États-Unis
  JRD – Riverside Metro Center Heliport, CA, États-Unis
  JRE – New York (East 60th Street Heliport), NY, États-Unis
 JRH – Jorhat, Inde
 JRK – Arsuk, Groenland
 JRN – Juruena, MG, Brésil
 JRO – Aéroport international du Kilimandjaro, Tanzanie
 JRS – Jerusalem (Atarot), Israël
 JRZ – Jerez de la Frontera, Espagne

JS

 JSA – Jaisalmer, Inde
  JSD – Startford (Sikorsky Heliport), CT, États-Unis
  JSE – Juneau Harbor Seaplane Base, AK, États-Unis
 JSH – Sitia, Crete, Grèce
 JSI – Skiathos, Grèce
  JSK – St. Cloud (Hospital Heliport), MN, États-Unis
  JSL – Atlantic City (Taj Mahal Heliport), NJ, États-Unis
 JSM – Jose de San Martin, Argentine
  JSN – Los Angeles (Sherman Oaks Heliport), CA, États-Unis
 JSO – Sodertalje (Heliport), Suède
 JSP – Cheju (Sogwipo), Corée du Sud
 JSR – Aéroport Jessore, Bangladesh
 JSS – Spetsai Island, Groenland
  JST – Johnstown (Cambria County), PA, États-Unis
 JSU – Aéroport de Maniitsoq, Groenland
  JSV – Sunnyvale Airport, CA, États-Unis
 JSY – Syros Island, Grèce
 JSZ – St. Tropez, France

JT

  JTO – Thousand Oaks (Science Center), CA, États-Unis
 JTR – Santorini, Thira, Grèce
 JTY – Astypalea Island, Grèce

JU

 JUA – Juara, Brésil
 JUB – Juba, Soudan
  JUC – Los Angeles (Universal Studios), CA, États-Unis
  JUI – Juist, Allemagne
 JUJ – Jujuy, Argentine
 JUL – Juliaca (aéroport international Inca Manco Cápac), Pérou
 JUM – Jumla, Népal
  JUN – Jundah, Queensland, Australie
 JUO – Jurado, Colombie
  JUP – Upland (Cable Heliport), CA, États-Unis
  JUR – Jurien Bay, Western Australia, Australie
 JUT – Juticalpa, Honduras
 JUV – Upernavik, Groenland
  JUY – Uyak, AK, États-Unis
 JUZ – Juzhow, Chine

JV

 JVA – Ankavandra, Madagascar
  JVI – Manville (Kupper Airport), NJ, États-Unis
  JVL – Janesville (Rock County Airport), WI, États-Unis
  JVY – Jeffersonville (Clark County Airport), IN, États-Unis

JW

 JWA – Jwaneng, Botswana
  JWC – Los Angeles (Warner Brothers), CA, États-Unis
  JWH – Houston (Westchase Hilton Heliport), TX, États-Unis
  JWL – Houston (The Woodlands Heliport), TX, États-Unis
  JWN – Nashville (John C. Tune Airport), TN, États-Unis
  JWS – New York (Wall Street Heliport), NY, États-Unis

JX

  JXN – Jackson County (Reynolds Field), MI, États-Unis

JY

  JYD – Meridian (National Guard), MS, États-Unis
  JYL – Sylvania (Plantation Airpark), GA, États-Unis
  JYO – Leesburg Municipal Airport, VA, États-Unis
  JYR – York Municipal Airport, NE, États-Unis
 JYV – Aéroport de Jyväskylä, Finlande

JZ

  JZI – Charleston Executive Airport, SC, États-Unis
  JZP – Jasper (Pickens County Airport), GA, États-Unis

J